Metriacanthosauridae reprezintă o familie extinctă de dinozauri teropod care au trăit din Jurasicul mijlociu până în Cretacicul timpuriu.  Familia este împărțită în două subgrupuri: Metriacanthosaurinae, care include dinozauri strâns legați de Metriacanthosaurus și un alt grup compus din rudele apropiate ale lui Yangchuanosaurus.

Metriacanthosauridele sunt considerate carnosaure, aparținând superfamiliei Allosauroidea. Grupul include specii cu o gamă mare de dimensiuni. Dintre trăsăturile lor fizice, cea mai notabilă este coloana vertebrală. Fosilele lor pot fi găsite mai ales în emisfera nordică. Metriacanthosauridae este un sinonim senior pentru Sinraptoridae.

Clasificare
Carrano, Benson și Sampson (2012) au menționat că numele Metriacanthosauridae trebuie utilizat deoarece are prioritate față de Sinraptoridae. În mod cladistic, Sinraptoridae a fost definit în 2005 de către Paul Sereno drept cel mai inclusiv grup monofiletic care conține Sinraptor dongi și toate speciile mai apropiate de Sinraptor decât de Allosaurus fragilis, Carcharodontosaurus saharicus sau vrabia (Passer domesticus).

Un studiu din 2012 a numit o nouă subfamilie Metriacanthosaurinae pentru a include toate metriacanthoroasidele mai strâns legate de Metriacanthosaurus decât de Yangchuanosaurus. O analiză filogenetică mult mai mare a găsit Xuanhanosaurus ca fiind cel mai primitiv metriacanthosaurid. Cladograma prezentată aici urmează acel studiu.

Note

Legături externe

Carnosauria
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din Jurasic